«‎Moloko» — пятый студийный альбом группы «Би-2», выпущенный компанией «Стиль рекордс» в 2006 году.

Об альбоме 
Название альбома и оформление его обложки — отсылка к фильму Стэнли Кубрика «Заводной апельсин».

Группа начала «Молоко-тур» не с концертов в российских городах, а с зарубежных турне, представив свою новую работу сначала в Америке, Германии, Франции и Прибалтике.

Песня «Привет тебе» — кавер-версия песни группы «Центр».

Список композиций 
Авторы всех песен - Лёва Би-2, Шура Би-2 и Михаил Карасёв, за исключением отмеченного

Участники записи 
Би-2
 Лёва Би-2 - основной вокал, гитары, автор
 Шура Би-2 - гитары, вокал, автор
 Андрей Звонков - гитара, аранжировки
 Максим "Лакмус" Андрющенко - бас-гитара
 Борис Лифшитц - ударные, перкуссия, loops (2,4,6,8)

Другие участники
 Диана Арбенина - гостевой вокал (7 и 9 треки)
 Олег Чехов - loops, клавишные, аранжировки (4 трек)
 А. Севидов - клавишные и аранжировки (7 и 9 треки), loops
 Евгений Панков - аранжировки, синтезаторы, клавишные, бэк-вокал
 Григорий Габерман - ударные
 Александр Плявин - бас-гитара
 Николай Плявин - клавишные
 Дмитрий Севостьянов - ударные
 Михаил Лихачёв - тромбон
 Олег Гарбак - труба
 А. Бельчиков - ударные
 Дмитрий Калинский - виолончель
 Пётр Сурайкин - виолончель
 С. Азорян - скрипка
 Ольга Держинская - скрипка
 Михаил Осокин - хор
 Константин Симонов - хор
 В. Кирилюк - хор
 Дмитрий Фролов - хор
 С. Чернышёв - виброфон
 Е. Белоконь - бэк-вокал

Технические данные
 Записано в студии МГСУ осенью 2005 - зимой 2006, г. Москва. Операторы - Большаков, Юровский
 Adam Calaitzis и Би-2 - сведение в Toyland Recording Studio, г. Мельбурн, весна 2006
 Дон Бартли - мастеринг в 301 Studio, г. Сидней
 Шура Би-2 и Лёва Би-2 - продюсирование звука
 Ольга Страховская - стиль
 Кэт - модель
 О. Кужим - модель
 Е. Добрякова - дизайн
 А. Мускин - фото

Примечания

Ссылки 

 Moloko на Discogs
 «Moloko» на Last.fm

Альбомы группы «Би-2»
Альбомы лейбла «Мистерия звука»